Bertrand Delapierre, alpiniste et réalisateur français ;
 François Delapierre (1970-2015), homme politique français ;
 Germaine Delapierre, athlète française du début du  ;
 Jean-Philippe Delapierre (né en 1960), sportif nautique français ;
 Quentin Delapierre (né en 1992), sportif nautique français.